Outoum-Silmi-Mossi peut désigner :
 Outoum-Silmi-Mossi, une localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Outoum-Silmi-Mossi, une localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso